Романеск может означать:
 Романеск (Романеска) — остинатная гармоническая модель
 Романеск — театр, существовал в Москве в 1922—1923 гг.
 Романеск — стиль драматических произведений, характеризующихся остротой сюжета и стремительностью действия.
 Романеск — танцовальная ария.

См. также 
 Романеско — сорт цветной капусты
 Романеско — римский диалект
 Романески — книга Алена Роб-Грийе
 Романеску, Аристицца